Бу́бник () — чешская фамилия. Известные носители:

 Бубник, Аугустин (1928—2017) — чешский хоккеист, тренер и политик.
 Бубник, Вацлав (1926—1990) — чехословацкий хоккеист.
 Бубник, Властимил (1931—2015) — чехословацкий хоккеист и футболист.
 Бубник, Йозеф (1879—1957) — чешский политический деятель.